Il doppio femminile del China Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme alla competizione. La Peschke ha partecipato con Anna-Lena Grönefeld mentre la Srebotnik ha partecipato con Jie Zheng. Peschke e Grönefeld sono state sconfitte nei quarti di finale da Marija Kirilenko e Nadia Petrova, mentre la Srebotnik e la Zheng sono state sconfitte in semifinale da Nuria Llagostera Vives e Sania Mirza che hanno perso la finale contro Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con un doppio 7-5.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (ritirate)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (secondo turno)

  Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza (finale)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (semifinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

Wildcard
 
  Tang Haochen /  Tian Ran (secondo turno)
  Yan Zi /  Zheng Saisai (primo turno)

  Jelena Janković /  Andrea Petković (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2012
China Open 2012